Pedro II de Oldemburgo (en alemán: Peter II. von Oldenburg; Oldemburgo, 8 de julio de 1827-Rastede, 13 de junio de 1900) fue gran duque de Oldemburgo entre 1853 y 1900. Fue el único hijo del gran duque Augusto de Oldemburgo junto con su segunda esposa, la princesa Ida de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym.

Biografía 

Durante su juventud sirvió como general de caballería en el ejército prusiano y también sirvió como general de infantería en el ejército de Hannover.

En 1853 sucedió a su padre como gran duque de Oldemburgo, gobernando sobre una población de más de 800.000 habitantes. Su familia se encontraba emparentada con la familia imperial de Rusia (ambas familias descendían de Cristián Alberto de Holstein-Gottorp) por lo que Pedro II tomó partido por Rusia en la guerra de Crimea.

Durante la primera guerra por el ducado de Schleswig-Holstein, Pedro II reclamó parte de los territorios ocupados por Prusia, aunque renunció a sus reclamos en 1866. Al año siguiente, en 1867, selló una alianza militar con Prusia, por lo que sus tropas se incorporaron al mando del príncipe Federico Carlos de Prusia durante la guerra franco-prusiana.

Pedro II falleció el 13 de junio de 1900 en su residencia veraniega, en Rastede, a los 72 años de edad, siendo sucedido por su hijo, Federico Augusto.

Matrimonio y descendencia 

El 10 de febrero de 1852 contrajo matrimonio con la princesa Isabel de Sajonia-Altemburgo, hija del duque José de Sajonia-Altemburgo y de la duquesa Amelia de Wurtemberg. Fueron padres de dos hijos:
 Federico Augusto II (1852-1931), último gran duque de Oldemburgo.
 Jorge (1855-1939).

Es probable que Pedro II también haya sido padre de un hijo ilegítimo, Peter Altmann (1857-1934).

Ancestros 
Ancestros de Pedro II de Oldemburgo

Referencias 
 Peter II, Grand Duke of Oldenburg

Nobles de Alemania del siglo XIX
Grandes priores de la Orden del duque Pedro Federico Luis
Generales de Prusia
Grandes duques de Oldemburgo (Holstein-Gottorp)
Nacidos en Oldemburgo
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso